New York Giants – squadra di baseball statunitense (1886-1957)
 New York Giants – squadra di calcio statunitense (1894-1932)
 New York Giants – squadra di football americano statunitense